A Supertaça da Boa Vista, foi a 9.ª edição da Supertaça da Boa Vista.

Jogou-se a 20 de outubro de 2018, no Estádio Arsénio Ramos. O jogo opôs o Sport Sal Rei Club, vencedor de Liga Insular da Boa Vista e da Taça da Boa Vista (Bubista), ao finalista vencido da Taça da Boa Vista, Académica Operária.

O Sport Sal Rei Club (SSRC) disputou este troféu pela o quarto vez.

A Académica Operária artilheirado por quinto torneio, o Sport Sal Rei Club artilheirado por sexto torneio.

Ficha de Jogo

Campeão

Ver também
Supertaça da Boa Vista

Ligações externas
Supertaça da Boa Vista de 2018 em RSSSF

Associação Académica e Operária da Boa Vista
Sport Sal Rei Club
Desporto em Cabo Verde em 2018
Supertaça da Boa Vista